Hajk Martirosjan – ormiański żołnierz, dowódca 89 Dywizji Strzeleckiej (1946–1951).
 Hajk Martirosjan – ormiański szachista, mistrz świata juniorów do lat 16 (2016).